Карлстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Карлстрём, Йеспер — шведский футболист.
 Карлстрём, Леннарт — шведский ориентировщик.
 Карлстрём, Стен-Улоф — шведский ориентировщик.